Međa – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec

 Međa – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Međa – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu środkowobanackim, w gminie Žitište

 Duga Međa – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Zdenci
 Debela Međa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Drinova Međa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno
 Velja Međa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Ravno